Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2017 vond plaats van maandag 2 tot en met zaterdag 7 januari 2017 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de 32e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Auckland 2017. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Sloane Stephens was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Serena Williams kwam niet verder dan de tweede ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door Madison Brengle.

De ongeplaatste Lauren Davis uit de Verenigde Staten won het toernooi. In de finale versloeg zij de als achtste geplaatste Kroatische Ana Konjuh in twee sets. Davis wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij incas­seerde US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Kirsten Flipkens strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens was als vijfde geplaatst. Meteen in de eerste ronde moest zij de duimen leggen voor de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Elise Mertens en An-Sophie Mestach hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Lucie Šafářová en Barbora Strýcová, bereikte de tweede ronde door een walk-over in de eerste ronde. Voor de tweede ronde lieten zij evenwel verstek gaan, wegens een heupblessure van Šafářová.

Het als derde geplaatste duo Kiki Bertens en Johanna Larsson won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Demi Schuurs en Renata Voráčová in twee sets. Het was hun zesde gezamenlijke titel. De Zweedse Larsson had daar­naast al drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Nederlandse Bertens geen.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Jeļena Ostapenko uit Letland – zij bereikten de halve finale, waar zij verstek lieten gaan wegens virusziekte van Ostapenko. Haar landgenote Yanina Wickmayer en Anastasija Pavljoetsjenkova (Rusland) strandden in de eerste ronde.

De twee Nederlandse deelneemsters, Kiki Bertens en Demi Schuurs, stonden in de finale tegenover elkaar.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Auckland 2017
Auckland